Aberrodomus är ett släkte av mossdjur. Aberrodomus ingår i familjen Bifaxariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Aberrodomus